Les élections régionales de 1989 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 1989) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1989
Salzbourg
Mars 1989